Amethistboself
 Bahamaboself
 Costaricaanse boself
 Chileense boself
 Esmeraldasboself
 Fijnstaartboself
 Inaguaboself
 Jourdans boself
 Kleine boself
 Kortstaartboself
 Paarskeelboself
 Santamartaboself
 Witbuikboself
 Zonneboself
 boself (mythisch wezen), een sprookjesfiguur